Leifert ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Leifert (1936–2016), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (CDU)
 Arnold Leifert (1940–2012), deutscher Schriftsteller
 Gabriele Bublies-Leifert (* 1967), deutsche Hundezüchterin und Politikerin (AfD), MdL
 Stefan Leifert (* 1977), Journalist